Оксиды таллия — неорганические бинарные соединения таллия и кислорода:

Существуют следующие оксиды таллия:
 Оксид таллия(I) 
 Оксид таллия(III)